Phaeothecoidea är ett släkte av svampar. Phaeothecoidea ingår i familjen Mycosphaerellaceae, ordningen Capnodiales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeothecoidea